La place du Marché-Neuf est un nom de place que l'on retrouve dans certaines villes :
Place du Marché-Neuf, une ancienne place du quartier de la Cité située dans l'île du Palais à Paris.
 Place du Marché-Neuf à Rouen, devenue Place du Maréchal-Foch
Place du Marché-Neuf, une place de Saint-Germain-en-Laye
Place du Marché-Neuf, une place de Strasbourg

Voir aussi 
 Place du marché